A Great Ball Contraption (GBC)é uma máquina composta por módulos construídos com blocos LEGO. Os módulos são projectados e construídos por indivíduos e, em seguida, montados em sequência, para compor uma grande máquina.

O objetivo de cada um dos módulos é, em uma das suas extremidades, pegar pequenas bolas de futebol ou de basquete LEGO, e passá-las, na extremidade oposta, para o módulo seguinte.

História
A GBC padrão ("The Great Ball Conception") foi criada em 2005 por Steve Hassenplug e outros AFOLs, e apresentada na BrickFest daquele ano.

A proposta original era a de desenvolver projectos utilizando peças LEGO Technic e controladores LEGO Mindstorms, de forma cooperativa (sem carácter de competição), em que pessoas de todos os níveis de construção pudessem participar. A cada pessoa era permitido construir um ou mais módulos. Esses módulos seriam unidos para formar uma grande máquina.

Desse modo, visava-se proporcionar aos aficcionados por LEGO Technic e Mindstorms as mesmas oportunidades de construção cooperativa então disponíveis para os das linhas LEGO Space (com a "Moonbase"), LEGO Castle, LEGO Town e LEGO Train, em encontros de porte como a BrickFest.

A GBC Standard
Cada módulo poderia ser tão simples ou tão complexo quanto o seu construtor o desejasse. A norma da GBC determinava que:

cada módulo devia possuir um cesto de entrada que iria receber as bolas a serem passadas para o próximo módulo;
os cestos tinham que ter 10 pinos ("studs") de altura por 10 de largura, com uma abertura de 8 x 8, a uma altura de 10 blocos ("bricks").
a frente do cesto devia estar a um máximo de 32 pinos da traseira do módulo;
o cesto de entrada devia estar localizado à esquerda do módulo, e a saída, à direita;
cada módulo devia aceitar bolas a uma taxa média de transferência de uma bola por segundo,
as bolas podiam ser passadas individualmente ou em grupo,
as transições de bolas em grupo não deviam exceder a 30 bolas por vez.

O Website GBC
As informações sobre a GBC encontram-se atualmente em dois websites. O antigo descreve a norma-padrão e oferece idéias de construções, elaboradas por Steve Hassenplug e Brian Davis. O novo website, melhor organizado apresenta maior quantidade de informações e sugestões. Apresenta um link para a página antiga, e outros.

Ligações externas
 Website GBC antigo
 Website GBC novo

Jogos educacionais
Lego
Robótica